Abdelaziz Tawfik – calciatore egiziano
 Anwar Tawfik – ex schermidore egiziano
 Hassan Hosni Tawfik – schermidore egiziano
 Younis Tawfik – giornalista e scrittore italiano